Haripur (ciutat del Pakistan), ciutat a la Província de la Frontera del Nord-oest 
 Districte d'Haripur, districte del Pakistan a la Província de la Frontera del Nord-oest 
 Haripur (Bengala), ciutat del districte de Bardhaman a Bengala Occidental, Índia.
 Haripur (Himachal Pradesh), ciutat d'Himachal Pradesh, Índia
 Haripur (Bangladesh), ciutat de Bangladesh
 Haripur (Janakpur), ciutat de Nepal
 Haripur (Kosi), ciutat de Nepal
 Haripur (Sagarmatha), ciutat de Nepal
 Mahua Dabra Haripura, ciutat d'Uttarakhad, Índia